Plagioeciidae är en familj av mossdjur. Plagioeciidae ingår i ordningen Cyclostomatida, klassen Stenolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Plagioeciidae finns 20 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Plagioeciidae